Popovici puede referirse a:
 Alexandru "Alex" Cristian Popovici
 Aurel Popovici
 Gloria Chacón Roldán de Popovici (* 1940), una botánica, algóloga, y profesor a peruana.